Мультинациональное формирование (также: Многонациональное формирование) — формирование групп, войск, или другое, где присутствуют несколько, или много наций, или действует в разных странах с разными нациями. Пример — террористическая организация «Аль-Каида», которая действует в разных стран, таких как Ливия, Афганистан, Сомали, Индия, и т. д.

Формирование может содержать от 2-х наций.

Разные формирования могут содержать разные нации, религии, и чаще всего такие формирования идут к одной цели. Пример(ы): теракты, захват территорий, террористические цели.

История 
Требуется заполнение текстом

Список 

Внимание, вероятнее всего тут описано не все мультинациональные террористические (или нет) формирования!
 Аль-Каида
 Кавказский эмират
 Исламское Государство (ИГ, ИГИЛ)
 Исламское движение Узбекистана
 Союз исламского джихада
 Мактаб аль-Хидамат

Воинские формирования